Das Monte Carlo Masters 2008 (offiziell: Masters Series Monte-Carlo presented by Rolex) war ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. April 2008 im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der ATP Masters Series. Es dauerte eine Woche und keine anderen ATP-Turniere fanden in diesem Zeitraum statt.

Im Einzel gewann Rafael Nadal das Turnier durch einen Finalsieg über den Weltranglistenersten Roger Federer mit 7:5, 7:5 zum vierten Mal in Folge. Im Doppel waren Bob und Mike Bryan die Titelverteidiger, sie schieden in diesem Jahr jedoch bereits im Viertelfinale aus. Im Finale gewannen die Spanier Nadal und Tommy Robredo in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3 gegen Mahesh Bhupathi und Mark Knowles. Nadal konnte sich somit in diesem Jahr sowohl den Einzel- als auch den Doppeltitel sichern und gewann insgesamt 415.500 Euro Preisgeld und 500 Weltranglistenpunkte im Einzel sowie auch zusammen mit seinem Partner 500 Punkte im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.057.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.270.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 20. April 2008 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 22 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 21 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin